Eylau je německé jméno dvou měst:

 Deutsch Eylau (Západní Prusko), dnes Iława v Polsku 
 Preußisch Eylau (Východní Prusko), dnes Bagrationovsk v Kaliningradské oblasti Ruska; dějiště  bitvy u Jílového